Герлос () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Швац.  . Официальный код  —  7 09 12.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Хёрль (АНП).

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля